Jänecke ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Jänecke (1875–1957), deutscher Chemiker
 Louis Jänecke (1878–1960), deutscher Bauingenieur, Baubeamter und Hochschullehrer für Eisenbahnwesen
 Max Jänecke (1869–1912), deutscher Buchhändler, Druckereibesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Walther Jänecke (1888–1965), deutscher Zeitungsverleger und Politiker
 Wilhelm Jänecke (1872–1928), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter

Siehe auch:
 Jaenecke
 Jänicke